Очередной 6-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл после семилетнего перерыва 17-18 января 1981 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Чемпионкой Европы стала Наталья Петрусёва.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 Выделены рекорды чемпионатов * = с падениемDQ = дисквалифицированаNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1981
1981 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты Европы в 1981 году
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах